Franciaország
Saint-Nazaire, település Gard megyében
Saint-Nazaire, település Loire-Atlantique megyében
Saint-Nazaire, település Pyrénées-Orientales megyében